Lippold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lippold (1926–2005), deutscher Althistoriker
 Adolf Lippold (Jurist) (1840–1910), deutscher Jurist und Politiker
 Bernd Lippold (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Bernhard C. Lippold (* 1939), deutscher Apotheker und Hochschullehrer
 Christian Lippold (* 1965), deutscher Verkehrswissenschaftler 
 Dirk Lippold, deutscher Manager, Hochschullehrer und Fachbuchautor
 Eberhard Lippold (1938–2020), deutscher Musikwissenschaftler
 Elsa Lippold, deutsche Politikerin (DBD)
 Eva Lippold (1909–1994), deutsche Widerstandskämpferin und Schriftstellerin
 Franz Lippold (1688–1768), deutscher Maler
 Georg Lippold (1885–1954), deutscher Archäologe
 Georg Heinrich Christian Lippold (1767–1841), deutscher Pfarrer, Schriftsteller und Naturforscher
 Gerd Lippold (* 1961), deutscher Politiker (Grüne)
 Hans Lippold (1932–1980), deutscher Botaniker 
 Henriette Lippold (* 1981), deutsche Filmproduzentin und Hochschullehrerin
 Klaus Lippold (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Lippold (* 1970), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Lipold
 Lippelt